Plaats in Indonesië
 Ujung Teran (Salapian), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Ujung Teran (Tiga Lingga), een plaats in het bestuurlijke gebied Dairi in de provincie Noord-Sumatra